McLarty est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
, logicien américain
 (1848-1917), homme politique australien
 (1941-2014), cascadeur américain
 (1851-1912), fonctionnaire et policier australien
 (1919-2011), peintre surréaliste américain
 (c. 1842-1909), homme politique australien
Mack McLarty (né en 1946), homme d'affaires américain
 (1912-1998), joueur de cricket australien
Norman Alexander McLarty (1889-1945), homme politique fédéral canadien
 (1947-2020), acteur et nouvelliste américain
 (1891-1962), homme politique australien

Toponyme

, lac du sud de l'Australie-Occidentale

Homonymie de patronyme